Rusu poate fi:

Geografie 
Râul Rusu, curs de apă, afluent al râului Valea lui Manole
Pârâul Stâna lui Rusu
Rusu Bârgăului, Bistrița-Năsăud
Rusu de Sus, Bistrița-Năsăud
Rusu de Jos, Bistrița-Năsăud

Persoane 
 Adrian Rusu (1946-2012), inginer român
 Adrian Rusu (fotbalist) (n. 1984), fotbalist român
 Adrian Andrei Rusu (n. 1951), arheolog și istoric medievist român
 Alexandru Rusu (1884-1963), episcop român
 Angela Rusu (n. 1974), cântăreață română
 Cătălina Rusu (n. 1989), cântăreață, dansatoare, prezentatoare TV și fotomodel din Republica Moldova
 Claudiu Rusu (n. 1949), jucător român de polo pe apă
 Cornel Rusu (n. 1944), jucător român de polo pe apă
 Cristea Rusu (n. 1962), fotbalist român
 Daniel-Gheorghe Rusu (n. 1977), deputat român
 Denis Rusu (n. 1990), fotbalist moldovean
 Dorina N. Rusu (n. 1951) este un istoric român
 Dragoș Rusu (1910-1994), jurist român
 Dumitru Rusu (n. 1938), pictor român
 Emil Rusu (1945-2016), oenolog moldovean
 Eugen Victor Cristian Rusu (n. 1957), inginer român
 Gabriel Rusu (n. 1969), caricaturist, grafician și scenograf român
 Grigore Rusu (1936-2020), actor, regizor și  profesor universitar din Republica Moldova
 Horia Rusu (1952-2001), politician român
 Ioan Rusu (1826-1905), protopop român
 Ion Rusu Abrudeanu (1870-1934), publicist și om politic român
 Liviu Rusu (literat) (1901-1985), psiholog, estetician, cercetător și istoric literar român
 Liviu Alin Rusu (n. 1977), politician român
 Marcela Rusu (1926-2002), actriță română
 Maria-Magdalena Rusu (n. Fălticeni), canotoare română
 Mihaela Adriana Rusu (n. 1965), politician român
 Mircea Rusu (actor) (n. 1954), actor român
 Mircea Rusu (politician) (n. 1950), politician și om de afaceri din Republica Moldova
 Mircea Nicolae Rusu (n. 1938), critic, cercetător și istoric literar român
 Mirela Rusu (n. 1978), gimnastă aerobică română
 Nonic Rusu (1876-1943), deputat în Marea Adunare Națională
 Ștefan Rusu (n. 1956), luptător român
 Ștefan Rusu (delegat) (1864-1947), deputat în Marea Adunare Națională
 Titu Rusu (1892-1989), deputat în Marea Adunare Națională 
 Valentina Rusu-Ciobanu (1920-2021), artistă plastică basarabeană
 Valentin Rusu (deputat) (n. 1970), politician român
 Valeriu Rusu (1935-2008), lingvist și dialectolog român
 Vasile Rusu, general din Republica Moldova
 Virgil Rusu (1895-1980), general român
 Vlad Rusu (n. 1990), fotbalist român

Vezi și 
 Rus
 Russu
 Rusești

Toponime românești
Nume de familie românești